Fröling ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Fröling (* 1952), schwedische Schauspielerin
 Nils Fröling (* 2000), schwedischer Fußballspieler
 Tilde Fröling (* 1980), schwedische Schauspielerin und Moderatorin

Fröling bezeichnet folgendes Unternehmen:
 Fröling Heizkessel- und Behälterbau, ein österreichisches Unternehmen aus Grieskirchen (Oberösterreich)

Siehe auch:
 Fröhling